Mariaklooster (Haarlem) - een voormalig klooster in Haarlem
 Mariaklooster (Hoorn) - een voormalig klooster in Hoorn (Noord-Holland)
 Mariaklooster (Huijbergen) - een voormalig Mariaklooster in Huijbergen